Чемпионат мира по пляжному футболу 2011 — 6-й (официально) или 16-й (фактически) чемпионат мира по пляжному футболу проходил с 1 по 11 сентября 2011 года на пляжах города Равенна, Италия. Победителем впервые стала сборная России, одолевшая в финале сборную Бразилии со счётом 12:8, что стало крупнейшим поражением пляжной сборной Бразилии за всю её историю.

Участники 
16 команд из 6 футбольных конфедераций приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2011 года.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка чемпионата мира состоялась 5 июля 2011 года в Риме

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф стадия

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 
Матч был проведен 11 сентября 2011 года на Стадионе дель Марре (Stadio del Mare), в Италии в городе Равенна. В матче принимали участие сборная России, которая впервые в своей истории вышла в финал и действующие чемпионы — сборная Бразилии, которые играли свой четырнадцатый финал чемпионатов мира и пытались выиграть четырнадцатый титул чемпионов. Россия выиграла свой первый титул и стала лишь третьей командой, кроме Бразилии, которая выигрывала чемпионат мира.

Общая статистика

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по пляжному футболу на сайте FIFA 
 Страница о Чемпионате Южной Америки 2011 на сайте бразильского пляжного футбола
 Жеребьёвка ЧМ на сайте FIFA 

2011
Сентябрь 2011 года
Пляжный футбол
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Равенне